Ez az oldal az Eurovíziós Dalfesztivált rendező városok listáját tartalmazza.

Jegyzetek 

Eurovíziós Dalfesztivál